Les Thalattosauroidea sont une super-famille éteinte de thalattosauriens, un ordre également éteint de « reptiles » marins ayant vécu au Trias.

Les Thalattosauroidea sont l'une des deux principales super-familles de Thalattosauria, l'autre étant les Askeptosauroidea. Selon la phylogénie établie par X. C. Wu et ses collègues en 2009, elle comprend la famille des Thalattosauridae et les genres appelés Nectosaurus et Xinpusaurus. Cependant la validité de la famille des Thalattosauridae est fortement remise en cause car elle comprend les ancêtres directs de famille des Claraziidae. Elle est donc considérée comme paraphylétique.

Classification 
Les Thalattosauroidea comprennent les genres nord-américains tels que Thalattosaurus et Nectosaurus ainsi que les genres chinois plus récemment décrits tels que Xinpusaurus et Concavispina. Une étude de 1999 sur les thalattosauriens, qui a reclassé une grande partie de la phylogénie actuellement acceptée du groupe, a appelé Thalattosauroidea ce qui était classé comme Thalattosauria, tout en appelant Thalattosauriformes le groupe au-dessus. Des études phylogénétiques entre 2000 et 2009 sont arrivées aux mêmes conclusions, mais font référence au groupe comme Thalattosauroidea afin de faire pendant avec l'autre super-famille des thalattosauriens, les Askeptosauroidea.

Cladogramme de Wu Xiao-Chun  (2009) 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Cladogramme de Zhao Li-Jun  (2013) 
L'analyse phylogénétique, réalisée en 2013 lors de la description du nouveau genre Concavispina par Zhao Li-Jun et ses collègues, a fourni le cladogramme suivant qui modifie un peu le périmètre des Thalattosauroidea, en incluant des genres nouvellement identifiés comme Concavispina et en ne retenant plus la famille des Thalattosauridae qu'ils considèrent comme paraphylétique, car elle comprend les ancêtres directs de la famille des Claraziidae :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria

Thalattosaurien (nom scientifique)
Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1928